Эмяхсин-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Эмяхсин-Кюеле — озеро, в правобережье р. Омолой, Республика Саха (Якутия), координаты 69°13' с. ш. 132°08' в. д.
 Эмяхсин-Кюеле — озеро, в правобережье р. Илин-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46' с. ш. 151°06' в. д.
 Эмяхсин-Кюеле — озеро, в дельте р. Лена, на о. Турах-Сисе, Республика Саха (Якутия), координаты 73°03' с. ш. 123°59' в. д.
 Эмяхсин-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз. Чёхчёнгёлёх, Республика Саха (Якутия), координаты 68°07' с. ш. 155°20' в. д.
 Эмяхсин-Кюеле — озеро, в северо-восточной части дельты р. Яна, южнее оз. Луктах, Республика Саха (Якутия), координаты 71°21' с. ш. 137°17' в. д.

См. также 
 Эмяхсин
 Эмяхсин-Кюель

Примечания